Су́олиярви () — озеро, близ Хямеэнлинна, в Финляндии.

Длина береговой линии — 12 километров. Наибольшая глубина — 10,44 метра, а средняя — 4,7 метра.

В озере живут окунь, форель, сиг, лещ, щука, плотва и карась.

Примечания 

Бассейн Кокемяэнйоки
Озёра Финляндии
Хямеэнлинна
Водные объекты Канта-Хяме